

Geografia

Whittington (Gloucestershire)
Whittington (Lancashire)
Whittington (Shropshire)
Whittington (Staffordshire)
Whittington (Worcestershire)